Eihelstraat (Эйхельстрат) — белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском языке.

Изначально образована в 2001 году в городе Экло (Бельгия).

История 
Группа была образована Вячеславом Эйхелем в 2001 году в городе Экло (Бельгия). Столь неординарным названием коллектив обязан улице в Экло — «Eikelstraat», что в переводе с фламандского языка означает «Желудёвая улица» (eikel -желудь; straat — улица). Изначально в коллектив входили друзья-музыканты, а выступления группы проходили на улицах.
Репертуар состоял в основном из каверов мировых рок-групп, от рок-н-ролла до панк-рока, также планировалась запись своего материала.
Однако многим планам не суждено было сбыться, группа распалась в августе 2001 года просуществовав очень маленький промежуток времени. После всего этого Вячеслав Эйхель возвращается на Родину в Белоруссию и создает новый коллектив c таким же названием. Во время расцвета могилевского рока в 2002—2004 гг. «Eihelstraat» были в тени, практически не выступали, и не делали студийных работ. Все это было связано с проблемами: постоянной смены состава, отсутствием финансирования, и поиском нужного звучания. В 2005—2006 гг. группа снова дала о себе знать, появившись на белорусских и российских радиостанциях. Начались концерты в клубах, обширная гастрольная деятельность по стране, и за её пределами. Первые студийные записи были смикшированы Виталием Новицким, а затем доработаны и пересведены студией «Арзамас-16» в Могилеве. Макси-сингл получил название «Кто-то из нас?» и был выпущен в 2009 году издательством «Ковчег».
В среде музыкальных критиков эта работа осталась почти незамеченной, но поспособствовала маленьким шагом к будущей популярности группы. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока, постпанка, постгранжа, которые использовала до этого, в частности, вместо обычных ударных установок, часто использовались разнообразные программируемые драм-машины.
Для песен «Eihelstraat» характерна определённая навязчивость, многократное повторение одних и тех же слов или мелодий.
Тексты группы имеют ярко выраженный остросоциальный контекст. В их лирике чувствуется романтизм
внутренней свободы, борьбы от возвышенного героизма до философии.

В ноябре 2011 г. группа выпустила свой первый номерной альбом «Твой Андеграунд (Forever)» изданный на известнейшем белорусском рекорд-лейбле «Vigma». Альбом спродюсировал Алексей Стецюк студия «Drygva». Так же альбом «Твой Андеграунд (Forever)» был номинирован на премию Ultra-Music Awards портала   в двух номинациях («Лучшая белорусская песня» и «Лучший белорусский альбом»), но наград не получил, однако был замечен на интернет-порталах белорусской музыки, таких как Experty.by, Тузін Гітоў,  и ряд других.

9 декабря 2012 г. Во время своего выступления на Ежегодной музыкальной премии «В кедах» Минского клуба «Re:Public» группа впервые представила свой дебютный видеоклип на композицию «Вас больше нет», который впоследствии вещался на многих музыкальных каналах. Также в начале 2013 года он был показан каналом «Spice1media» на Украине.
В дальнейшем композиция «Вас больше нет» стала одной из самых успешных композиций группы, и самой ротируемой в России, на Украине и в Белоруссии.

В августе 2013 г. группа записала сингл-кавер на песню «Спокойная ночь» группы Кино в память известного музыканта — Виктора Цоя, вызвав у поклонников группы массу положительных отзывов.
12 сентября 2013 г. вышел видеоклип на песню «Флюиды» показанный каналом БелМуз-ТВ.

В октябре 2016 г. выходит второй альбом "Флюиды" с которым группа гастролирует по стране.

В  2017г. Выходит клип "Бизнес-леди".

В 2020 г. группа выпускает свой третий альбом "Закон бумеранга" при поддержке российской музыкальной компании Бомба-Питер (Bomba-Piter Inc.).

В марте 2021 г. выходит клип на композицию "Пиксели".

В начале 2022 года группа активно начала работать над новым альбомом "Остановите маятник!" на Могилевской студии "DZISTORSHN"

Дискография (Альбомы)

Синглы, ремиксы и сборники 
 Кто-то из нас? (2009) макси — сингл
 ГРАНЖ:BY (2011) — сборник (включая — трек Eihelstraat «Уничтожь»)
 Рок-зграя «Лепшы рок айчыны» (2012) — сборник (включая трек Eihelstraat «Переключая волны»)
 Сердце (2012) — сингл
 Кто-то из нас? (2012) — сингл (remix version)
 Спокойная Ночь (2013) — сингл (кавер на группу «Кино»)
 Eihelstraat Remixes (2015) — ремиксы
 Воздух (2016) — сингл
 Тонем (DJ Дерзкий future house remix) (2016) — сингл (remix version)
 РокГоднота 2 (2016) — сборник (включая — трек Eihelstraat «Переключая волны»)
 Флюиды 2:0 (2017) — сингл
 Нырок в бел рок (2017) — сборник (включая — трек Eihelstraat «Сердце»)
 Новый РусРок. То, что не купишь в магазине(Часть 45) (2017) — сборник (включая — трек Eihelstraat «Тонем»)
 Счастье как месть (2018) — сингл
 Хитрый яд (2018) — сингл
 Охота 81 "Бомба-Питер" (2018) — сборник (включая — трек Eihelstraat «Вас больше нет»)
 Марихуана (2019) — сингл
 Охота 91 "Бомба-Питер" (2019) — сборник (включая — трек Eihelstraat «Звезда»)

Видеография 
 Вас больше нет (2012) (реж. В.Эйхель,А.Новиков)
 Флюиды (2013) (реж. В.Эйхель,А.Новиков)
 Бизнес-леди (2017) (реж. К.Савицкий)
 Пиксели (2021) (реж. Д.Жавино)

Состав 
 Вячеслав Эйхель — вокал
 Антон Шмигер — бас
 Алексей Шмигер — гитара
 Тихон Новосёлов — ударные

Бывшие участники 
 Василий Буланов (2001—2006) — ударные
 Павел Кубин (2001—2004) — гитара
 Сергей Мацкевич (2003—2004) — бас
 Елена Лешневская (2004—2006) — вокал
 Денис «Мота» Михалюто (2005—2010) — гитара
 Дмитрий Зеваков (2005—2010) — гитара
 Евгений Гробивкин (2005—2009) — бас
 Юрий «Гагарин» Дюндиков (2006—2010) — ударные
 Евгений Янченко (2008—2009) — клавишные
 Юрий Василенко (2008—2009) — бас
 Максим «Зураб» Алексеев (2009—2010) — клавишные
 Алексей Михальченко (2009—2010) — бас
 Андрей Шатов (2009—2010) — бас
 Виктор Терехов (2010—2012) — гитара
 Максим Брусенцев (2010—2012) — бас
 Роман Сафронов (2010—2012) — ударные
 Роман Петраш (2012—2013) — виолончель
 Андрей Паснак (2012—2014) — гитара
 Анастасия Азмителева (2013—2014) — клавишные, семплирование
 Роман Шевцов (2012—2015) — бас
 Андрей Барашков (2014—2015) — гитара
 Евгений Синичин (2019—2021) — бас
 Дмитрий Пасюков (2010—2021) — гитара

Фестивали 
 Mass medium fest (2009)
 Antipop (2010)
 Graffity Open Music Fest III (2012)
 Соседний мир (отборочный тур 2012)
 Ежегодная музыкальная премия «В кедах» (2012)
 Dreamflash (2013)
  (2013)
 Мстиславский фест (2013)
 Mogilev rock battle (2017)
 HOG Harley-Davidson Rally Minsk (2017)
 Славянский базар (2019)

Достижения и награды 
 Фестиваль «Mass medium fest-2009» диплом 2-й степени 3-го отборочного тура 2009 г.
 Фестиваль «Аntipop» статуэтка в номинации «Лучшая сценическая культура» 2010 г.
 Ежегодная музыкальная премия «В кедах» статуэтка в номинации «Андеграунд года» 2012 г.
 Альбом Eihelstraat "Твой Андеграунд (Forever) в 2011 году был номинирован на премию «Ultra-Music Awards» портала  в номинациях «Лучший белорусский альбом» и «Лучшая белорусская песня».

Ссылки 
 Страница на Youtube

Примечания 

Музыкальные коллективы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году